Mohoua (geslacht), een geslacht van endemische zangvogels uit Nieuw-Zeeland
 Mohoua (vogel), een insectenetende vogel die endemisch is het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland